2017 fanden in London mehrere als terroristisch eingeordnete Anschläge statt:
 Terroranschlag in London am 22. März 2017
 Terroranschlag in London am 3. Juni 2017
 Anschlag in einer Londoner U-Bahn am 15. September 2017